Can Coromines (l'Ametlla del Vallès)
 Can Coromines (Bigues), masia al terme municipal de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Can Coromines (Cabanelles), masia al municipi de Cabanelles (Alt Empordà)
 Can Coromines (Viladecavalls), masia al municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental) 
 Can Coromines Vell, mas al costat de ponent del poble de Maià de Montcal (Garrotxa)